Вильябаста-де-Вальдавия () — населённый пункт и муниципалитет в Испании; входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-Вальес. Население — 35 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии